Jorge García Montes (1898–1982) – kubański polityk
 Jorge Cruickshank García (1915–1989) – meksykański polityk
 Jorge Luis Garcia (1953–2010) – amerykański polityk
 Jorge García Isaza (1928–2016) – kolumbijski duchowny katolicki
 Jorge Garcia (ur. 1973) – amerykański aktor
 Jorge Alberto García (ur. 1956) – argentyński piłkarz i trener
 Jorge García – argentyński piłkarz
 Jorge García Torre (ur. 1984) – hiszpański piłkarz
 Jorge García Morcillo (ur. 1986) – hiszpański piłkarz
 Jorge García – nikaraguański piłkarz
 Jorge Adrián García (ur. 1986) – urugwajski piłkarz
 Jorge García (ur. 1956) – hiszpański narciarz alpejski
 Jorge García (ur. 1981) – chilijski sztangista
 Jorge García (ur. 1987) – chilijski sztangista
 Jorge García (ur. 1987) – kubański kajakarz
 Jorge García (ur. 1988) – meksykański gimnastyk
 Jorge García – argentyński windsurfer
 Jorge García – portorykański lekkoatleta
 Jorge García – hiszpański lekkoatleta
 Jorge García – hiszpański kolarz